Михаил Андреевич Кулагин (род. 4 августа 1994, Москва, Россия) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Карьера 
Кулагин начал заниматься баскетболом в московской СДЮСШОР №71 «Тимирязевская». Первым тренером Михаила стал Алексей Валерьевич Жуков. В составе юниорской команды ЦСКА Михаил стал чемпионом Первенства ДЮБЛ. 

В 2010 году Кулагин присоединился к системе баскетбольного клуба «Триумф», в котором прошёл путь от игрока ДЮБЛ до основной команды.

В сезоне 2014/2015 Кулагин выступал за экспериментальную сборную «Россия». В 34 матчах Михаил набирал 14,0 очка, 4,4 подбора, 2,4 передачи и 1,2 перехвата.

В июле 2015 года Кулагин подписал 5-летний контракт с ЦСКА. В составе команды Михаил стал 2-кратным чемпионом Евролиги и 4-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ. За основную команду ЦСКА провёл 91 матч, в среднем набирая 5,0 очка, 1,0 подбора, 1,5 передачи и 0,5 перехвата.

В составе ЦСКА-2 Кулагин стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ, а также был признан «Самым ценным игроком» «Финала восьми» турнира.

В августе 2020 года Кулагин перешёл в «Енисей». В Единой лиги ВТБ статистика Михаила составила 13,5 очка, 2,7 подбора, 2,6 передачи и 0,7 перехвата.

В июле 2021 года Кулагин подписал контракт с «Нижним Новгородом».

Сборная России 
Регулярно выступает за сборную России по различным возрастам. На чемпионате Европы 2012 года среди юниоров (до 18 лет) вошёл в символическую пятёрку турнира.

На чемпионате мира-2013 (до 19 лет) Кулагин набирал в среднем 14,4 очка, делал 8,4 подбора, 1,4 передачи и 2,0 перехвата за 31,4 минуты.

В 2014 году, на чемпионате Европы среди юношей (до 20 лет), статистика Кулагина составила 12,6 очка, 5,1 подбора, 2,1 передачи и 1,9 перехвата за 26,1 минуты. По ходу турнира, Михаил был отчислен из расположения сборной, вместе с двумя партнёрами по команде, за нарушение дисциплины.

На Универсиаде 2015 года, в составе студенческой сборной России, Михаил стал бронзовым призёром турнира.

Летом 2016 года Кулагин получил приглашение в «Открытый лагерь РФБ», по итогам которого несколько игроков смогут присоединиться к тренировкам основной сборной России. После заключительного этапа подготовки и лагеря в целом, решением тренерского штаба во главе с Сергеем Базаревичем, Кулагин продолжил работу с национальной командой.

В апреле 2017 года Кулагин был включён в расширенный список кандидатов в сборную России, для подготовки к Евробаскету-2017.

В ноябре 2017 года Кулагин был вызван на сбор для подготовки к отборочным играм на чемпионат мира-2019.

В сентябре 2018 года Кулагин принял участие в Кубке Кондрашина и Белова.

В июне 2019 года Кулагин попал в список кандидатов на участие в сборе перед Чемпионатом мира-2019.

В январе 2020 года Кулагин был включён в расширенный состав сборной России на отборочные игры Евробаскета-2021.

В ноябре 2021 года Кулагин был включён в расширенный состав сборной России для участия в подготовке к матчам квалификации Кубка мира-2023 со сборными Италии и Исландии, но из-за травмы руки не смог принять участие.

В феврале 2021 года Кулагин был включён в резерв сборной России для подготовки к двум матчам квалификации Кубка мира-2023 со сборной Нидерландов.

Личная жизнь 
Старший брат Михаила — Дмитрий Кулагин, также является профессиональным баскетболистом. Состоял в отношениях с Яной Кудрявцевой, чемпионкой мира по художественной гимнастике.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Евролиги (2): 2015/2016, 2018/2019
  Бронзовый призёр Евролиги: 2016/2017
  Чемпион Единой лиги ВТБ (4): 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
  Бронзовый призёр Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2022
  Чемпион России (4): 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
  Чемпион Единой молодёжной лиги ВТБ: 2015/2016
  Серебряный призёр Единой молодёжной лиги ВТБ: 2013/2014
  Чемпион ДЮБЛ: 2009/2010

Сборная России 
  Бронзовый призёр Универсиады: 2015

Статистика

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Россия»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК ЦСКА-2 Москва
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК УНИКС
Игроки сборной России по баскетболу